Римо Хунт (; 5 ноября 1985, Хаапсалу) — эстонский футболист, нападающий клуба «Нымме Калью». Выступал в сборной Эстонии.

Карьера 
Начинал свою карьеру в низших эстонских дивизионах, где активно проявлял свои бомбардирские качества. В 2011 году нападающий попал в состав таллинского «Калева», где за один сезон в 30 матчах забил 35 мячей. С 2013 по 2013 выступал в одном из сильнейших клубов страны «Левадия». В её составе становился чемпионом, обладателем кубка и суперкубка Эстонии.

С 2014 года форвард играл в казахстанской Премьер-лиге за «Кайсар». В 2016 году вернулся в «Левадию».

Сборная 
За национальную сборную Римо Хунт дебютировал в 2013 году в товарищеской игре против сборной Белоруссии. Первый гол за сборную он забил в ворота сборной Гибралтара в 2014 году, впоследствии этот матч был признан неофициальным.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (1): 2013
 Обладатель Кубка Эстонии (1): 2012
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола Эстонии

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Нымме Калью»